Erin Invicta Everly nasceu no dia 8 de novembro de 1965 em Los Angeles, Califórnia. É uma ex-modelo e
ex-mulher do cantor Axl Rose da banda Guns N' Roses. E é inspiração dos hinos Sweet Child O'Mine, November Rain, Estranged e This I Love, do Guns N' Roses.

Biografia
Erin Invicta Everly é uma ex-modelo americana, e filha do músico Don Everly, da dupla The Everly Brothers. Erin foi a única esposa de Axl Rose,o vocalista e fundador dos Guns N' Roses. Erin e Axl se conheceram em 1985,  numa festa em L.A., logo depois começaram a namorar. Em 1986, Axl foi morar com a sua namorada mas devido a muitas discussões e infidelidades, mudou-se para um luxuoso apartamento sozinho. A 28 de Abril de 1990, Axl apareceu em casa de Erin às 4:00 da manhã, pediu-a em casamento e ameaçou suicidar-se com uma arma que tinha no carro se ela não se casasse com ele naquele mesmo dia. Axl e Erin dirigiram-se para a Cupid Wedding Chapel, em Las Vegas e casaram-se numa cerimónia rápida, mas o casamento foi anulado em janeiro de 1991.

Modelos dos Estados Unidos